Plaats in Indonesië
 Trembes (Gunem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Trembes (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java